Bundestagswahlkreis 245 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Nürnberg-Süd (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Saarbrücken II (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Saarbrücken-Land (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Saarlouis – Merzig (1957 und 1961)